Финал Лиги чемпионов УЕФА 2001 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 2000/01, 46-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и 9-го сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 23 мая 2001 года на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В матче встретились немецкая «Бавария» и испанская «Валенсия».

«Бавария» в 7-й раз играла в финале Лиги чемпионов и кубка европейских чемпионов. Клуб имел на своём счету три победы в кубке чемпионов в сезонах: 1973/74, 1974/75, 1975/76, — и трижды участвовала в финалах турнира: 1981/82, 1986/87, 1998/99. «Валенсия» второй год подряд участвует в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу одержала «Бавария» — 5:4, став 4-кратным обладателем трофея.

Матч

Обзор матча 

На 6-й минуте игрок «Баварии» Мехмет Шолль не реализовал пенальти, попав во вратаря.

Отчёт о матче

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2000/2001

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2001
Лига чемпионов
Май 2001 года
Лига чемпионов 2001
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане
Международные соревнования по футболу в Италии
События 23 мая
Спорт в Италии в 2001 году
Спорт в Германии в 2001 году
Спорт в Испании в 2001 году
Лига чемпионов УЕФА 2000/2001